Fahsel ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Fahsel Richter am Landgericht Stuttgart (1973–2004), siehe Landgericht Stuttgart 
 Helmut Fahsel (1891–1983), deutscher katholischer Priester, Philosoph und Schriftsteller